Cory Larose (né le  à Campbellton, dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Black Bears du Maine || NCAA  ||35 ||10 ||27 ||37 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Black Bears du Maine || NCAA ||34 ||15 ||25 ||40 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Black Bears du Maine || NCAA ||38 ||21 ||31 ||52 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1999-2000 || Black Bears du Maine || NCAA ||39 ||15 ||36 ||51 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2000-2001 || Bandits de Jackson || ECHL ||63 ||21 ||32 ||53 ||73 ||5 ||2 ||2 ||4 ||12
|-
|2000-2001 || Lumberjacks de Cleveland || LIH ||4 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2001-2002 || Aeros de Houston || LAH ||78 ||32 ||32 ||64 ||73 ||14 ||6 ||8 ||14 ||15
|-
|2002-2003 || Aeros de Houston || LAH ||58 ||18 ||38 ||56 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||24 ||9 ||10 ||19 ||20 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2003-2004 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||69 ||13 ||36 ||49 ||66 ||14 ||4 ||6 ||10 ||24
|-
|2003-2004 || Rangers de New York || LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Wolves de Chicago || LAH ||80 ||26 ||37 ||63 ||44 ||18 ||6 ||6 ||12 ||29
|-
|2005-2006 || SC Langnau Tigers || LNA ||42 ||17 ||14 ||31 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Wolves de Chicago || LAH ||63 ||22 ||61 ||83 ||75 ||15 ||3 ||4 ||7 ||21
|-
|2007-2008 || Luleå HF || Elitserien ||47 ||10 ||18 ||28 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||53 ||19 ||21 ||40 ||38 ||8 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2009-2010 || SC Langenthal || LNB ||22 ||8 ||10 ||18 ||20 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2009-2010 || SC Langnau Tigers || LNA ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Capitals de Vienne ||EBEL ||17 ||6 ||9 ||15 ||10 ||11 ||5 ||2 ||7 ||14

| 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mai 1975
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bandits de Jackson
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Luleå HF
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du SC Langenthal
Naissance à Campbellton (Nouveau-Brunswick)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché